Vrede van Lausanne (1912), waarin Italië Libië en de Dodekanesos in handen kreeg
 Vrede van Lausanne (1923), regelde de Turkse grenzen na de Grieks-Turkse oorlog
 Verdrag van Lausanne (1932), regelde de opschorting en terugbetaling van de Duitse oorlogsschulden